Zwetanow ist der Familienname folgender Personen:

 Boiko Zwetanow (* 1955), bulgarischer Tenor
 Momtschil Zwetanow (* 1990), bulgarischer Fußballspieler
 Zanko Zwetanow (* 1970), bulgarischer Fußballspieler
 Zwetan Zwetanow (* 1965), bulgarischer Politiker
 Zwetan Zwetanow (Eishockeyspieler) (* 1977), bulgarischer Eishockeyspieler